L'Équipe de Russie de rugby peut désigner :
 l'Équipe de Russie de rugby à XIII
 l'Équipe de Russie de rugby à XV
 l'Équipe de Russie de rugby à XV féminin